Louise Chevalier peut désigner :
 Louise Chevalier (1897-1986), actrice française ;
 Louise Chevalier, médecin québécoise.